Жа́н Мори́с-Мари́я Фе́ликс Амудрю́ (; 31 августа 1878 — 12 октября 1961) — католический епископ, монах доминиканец, Апостольский администратор Ленинграда.

Биография 
Морис-Мария Феликс Амудрю родился 31 августа 1878 года в городе Доль, депаратамент Юра (Франция) в семье адвоката Станисласа Амудрю (, 1839—1918; в некоторых российских документах епископ Амудрю упоминается с отчеством — «Станиславович»).

Образование высшее богословское, доктор богословия. Монах Ордена проповедников (доминиканцев). Рукоположён во священники в 1901 году c именем Жан.

С 1902 по 1907 годах служил в Канаде (преподаватель в Оттаве, затем священник монастыря Божией Матери Милосердия в Монреале).

С 1907 года служил в Санкт-Петербурге в церкви святой Екатерины.

С 1908 по 1935 годы — настоятель церкви Французской Божией Матери.

С 1907 по 1918 годы — преподаватель французского языка в Петербургской католической духовной семинарии.

С 1923 года — администратор церкви Непорочного зачатия Девы Марии, а с 1926 года — церкви св. Петра в Колпино.

С 1929 года обслуживал, из-за отсутствия священников, большую часть католических церквей Ленинграда и области.

30 апреля 1935 года тайно рукоположён епископом Невё во епископа Пиргосского (Pyrgensis) и назначен Апостольским администратором Ленинграда

14 августа 1935 года, под давлением советских властей, вынужден покинуть СССР.

С 1935 по 1936 годы — духовный отец у сестер-доминиканок в Шато-Тери.

С 1936 по 1951 годы — духовный отец в монастыре в Пенсне (Швейцария). Затем в доме престарелых во французском кантоне Луара (1956—1958) и в доме престарелых Руана (1959—1961).

Скончался 12 октября 1961 года в Руане. Похоронен на городском кладбище Бонсекур.

Католические епископы России
Похороненные в Руане